Michelbeuern – część dzielnicy Wiednia Alsergrund 
 Michelbeuern – stacja metra w Wiedniu